

Patronyme
 Adalberto Giovannini (1940- ), un historien suisse de la Grèce antique et de la Rome antique.
 Andrea Giovannini (1993- ), un patineur de vitesse italien.
 Attilio Giovannini (1924- ), un ancien footballeur italien.
 Carlotta Giovannini (1990- ), une gymnaste artistique italienne.
 Enrico Giovannini (1957- ), un économiste et statisticien et une personnalité politique italienne.
 Franck Giovannini (1974- ), un chef cuisinier suisse.
 Garinei et Giovannini, duo italien de compositeurs.
 Giacomo Maria Giovannini (1667-1717), graveur et peintre italien. 
 Guglielmo Giovannini (1925-1990), un footballeur et entraîneur italien.
 Nestor Hipolito Giovannini (1961- ), un boxeur argentin.
 Philippe Giovannini (1908-1989), un homme politique français.
 Ricardo Giovannini (1853-1930), un artiste italien.
 Ruggero Giovannini (1922-1983), un dessinateur de bande dessinée italien.
 Sandro Giovannini (1915-1977), auteur compositeur de comédies musicales italien.
 
Homonymie de patronyme italien